Шешељ је презиме које се по књизи Риста Милићевића „Херцеговачка презимена“ налази у селима данашње општине Равно у Босни и Херцеговини, већином у Завали, Ораховом Долу и Долу. Даљим поријеклом су из Риђана из данашње Црне Горе. Из овог краја је у Попово доселио Лазар, „пети предак Душана Шешеља“.

Шешељи су најприје живјели у Величанима, а затим у Котезима. Из Котеза су се пресeлили у Завалу и настанили у засеоку Марева Љут. У Орахов До су дошли из Мареве Љути 1925. године на имање манастира, а слава им је Лучиндан. Постоји прича да је неки Јово Шешељ продавао бијело вино на Петровдан 1800. године у Завали, када је дошао „муслиман црни Омер са својим слугом“. Када се Омер напио, почео је разбијати чутуре са вином око себи и тада га је Јово убио. Послије овог догађаја тројица браће Шешеља се одселила из Завале; један у До, други у Невесиње, а трећи је побјегao у околину Метковића, гдје је прешао у католицизам, и тамо их „сада има доста“.

Познати 
 Војислав Шешељ (1954) је српски политичар, доктор правних наука и председник Српске радикалне странке;
Александар Шешељ (1993) је српски политичар, заменик председника Српске радикалне странке.

Види још 
 Српска презимена

Извори

Литература 
 

Ш